Sinclair byl původně název skotského klanu. Možné významy jsou:

křestní jméno
 Sinclair Hood (* 1917), britský archeolog
 Sinclair Lewis (1885–1951), americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny
 Sinclair Stevens (1927–2016), kanadský právník a politik

příjmení
 Sir Clive Sinclair (1940–2021), britský vynálezce a podnikatel
 Dave Sinclair (* 1947), britský hudebník
 Didier Sinclair (1965-2008), francouzský diskžokey a hudební producent
 Christine Sinclairová (* 1983), kanadská fotbalistka
 Madge Sinclairová (1938–1995), jamajská herečka
 Harry Sinclair (* 1959), novozélandský herec a režisér
 John Sinclair, více osob
 Kenia Sinclairová (* 1980), jamajská atletka
 Richard Sinclair (* 1948), britský hudebník
 Scott Sinclair (* 1989), anglický fotbalista
 Trevor Sinclair (* 1973), anglický fotbalista
 Upton Sinclair (1878–1968), americký spisovatel

další významy
 Sinclair Oil Corporation, americká naftařská firma
 Sinclair Research, britská počítačová firma
 Sinclair (Manitoba), sídlo v Kanadě
 Sinclair (Wyoming), sídlo v USA
 Sinclair (zpěvák) (* 1970), francouzský zpěvák, vlastním jménem Mathieu Blanc-Francard

programovací jazyk, vozidlo a počítač
 Sinclair BASIC, programovací jazyk BASIC pro počítače ZX Spectrum
 Sinclair C5, elektrické tříkolové vozítko
 Sinclair QL, počítač z rodiny počítačů Sinclair ZX Spectrum, vyrobený v roce 1984
 Sinclair ZX Spectrum, domácí počítač, vyrobený v roce 1982
 Sinclair ZX Spectrum 128K+, počítač z rodiny počítačů Sinclair ZX Spectrum
 Sinclair ZX Spectrum +2, počítač z rodiny počítačů Sinclair ZX Spectrum
 Sinclair ZX Spectrum +2A, počítač z rodiny počítačů Sinclair ZX Spectrum
 Sinclair ZX Spectrum +3, počítač z rodiny počítačů Sinclair ZX Spectrum